Příjmení Pearce nese více různých osobností:

 Ann Philippa Pearceová (1920–2006) – anglická spisovatelka
 Bobby Pearce (1905–1976) – australský veslař
 Guy Pearce (* 1967) – australský herec
 Lindsay Pearce (* 1991) – americká herečka a zpěvačka
 Louise Pearce (1885–1959) – americká patoložka, jenž vynalezla lék na spavou nemoc
 Robert Pearce (zápasník) (1908–1996) – americký zápasník
 Stuart Pearce (* 1962) – anglický fotbalista